LAutòdrom Internacional Nelson Piquet (popularment conegut com a Jacarepaguà) va ser un circuit de carreres automobilístiques que es trobava a Rio de Janeiro, Brasil, i que va acollir el Gran Premi del Brasil de Fórmula 1 en 10 ocasions.

Història 
El circuit es va construir l'any 1978 en terrenys pantanosos que havien estat condicionats, fet que explica que no tingui elevacions importants i sigui molt planer. El traçat presenta diverses característiques que el distingeixen, com les seves dues rectes principals i els seus nombrosos revolts lents.

Des de 1996, la sèrie CART hi ha portat a terme algunes curses a Jacarepaguà, en un traçat auxiliar oval de l'autòdrom.

També s'hi han disputat el Gran Premi del Brasil de motociclisme a les temporades del 1995 al 2004.

A principi de 2005, es va elaborar un projecte per demolir parcialment el circuit, i construir en el lloc alliberat el Complex Esportiu Ciutat dels Esports, per ser usat en els Jocs Panamericans de 2007. L'extensió de la nova pista es va reduir a 3.336 metres, i després va continuar rebent curses de categories locals com el Stock Car Brasil i la Fórmula 3 Sud-americana. A causa de la celebració dels Jocs Olímpics de 2016 a la ciutat, la resta de l'autòdrom es va demolir al novembre de 2012, per donar cabuda a més instal·lacions esportives.

Grans Premis de F1 disputats

Referències

Enllaços externs 

 Foto satèl·lit del Google Maps (Rio de Janeiro)
 Guia del Autódrom Internacional Nelson Piquet (Rio de Janeiro)

Webs Oficials 
 Autódrom Internacional Nelson Piquet (Rio de Janeiro) 

Jacarepaguà
Jacarepaguà
Jacarepaguà
Jacarepaguà
Jacarepaguà
Esport a Rio de Janeiro